Satow bezeichnet

 Orte:
 die Gemeinde Satow im Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 einen Ortsteil der Gemeinde Fünfseen im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern, siehe: Satow (Fünfseen)

 Personen:
 Ernest Satow (1843–1929), englischer Diplomat 
 Karl Satow (1884–1966), deutscher Komponist
 Louis Satow (1880–1968), deutscher Pädagoge, Verleger und Publizist